Le Tournament of Champions féminin 2018 est l'édition féminine du Tournament of Champions 2018, qui est un tournoi PSA World Series avec une dotation de . le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du 18 au .

Pour la première fois, il y a quatre Américaines dans le tableau principal avec Olivia Blatchford, Amanda Sobhy de retour sur le circuit après 10 mois d'interruption à la suite d'une rupture du tendon d'Achille, sa jeune sœur Sabrina Sobhy qui s'est qualifiée aux dépens de la championne du monde junior en titre Rowan Elaraby et Marina Stefanoni, âgée de 15 ans et récente finaliste du British Junior Open en moins de 17 ans et qui grâce à l'invitation des organisateurs devient la plus jeune joueuse participant au Tournament of Champions.

Les huit premières têtes de série se qualifient pour les quarts de finale et en finale, Nour El Sherbini remporte son deuxième Tournament of Champions face à sa compatriote Nour El Tayeb.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de , dotation identique à l'édition masculine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournament of Champions
 Tournoi des champions de squash masculin 2018
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Féminin 2018
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en janvier 2018
PSA World Series 2018